Viatcheslav Vladimirovitch (en  et en ), dit , est un grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1083 et mort le  à Kiev), qui régna en 1139, puis de 1151 à 1154.

Fils de  et de Gytha de Wessex, il est également prince de Smolensk de 1113 à 1125, prince de Tourov de 1125 à 1132 (puis de 1134 à 1146), prince de Pereïaslavl de 1132 à 1134, prince de Pereïaslavl de 1132 à 1134 (puis en 1142), prince de Peressopnitsa de 1146 à 1149, prince de Vychgorod de 1149 à 1151.

Biographie 
Viatcheslav naît vers 1083. Il est le cinquième fils de  et de Gytha d'Angleterre. Son seul fils, Michel Viatcheslavovitch, meurt en 1129.

Homme faible et mou, il devient grand-prince pour quelques semaines à partir du  à la mort de son frère , et ce jusqu'au . Il est alors chassé de Kiev par son cousin , un des petits-fils de .

En 1149, son neveu , fils du frère de Viatcheslav, , lui demande de régner conjointement avec lui comme étant le plus ancien de ses oncles issus de . En 1154, après la mort d',  doit encore partager le trône avec , prince de Smolensk, un des frères du défunt.

Il meurt à Kiev en 1154. Les kiéviens décident alors d'offrir le trône à Iziaslav Davidovitch de la dynastie de , rivale de celle de .

Il est enterré à la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev.

Famille

Ancêtres

Annexes

Bibliographie 
 Michel Heller : Histoire de la Russie et de son Empire, 2015, Éd. Tempus Perrin, 
 Francis Dvornik, Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine. « La Russie de Kiev », 171-228. Éditions Du Seuil, Paris, 1970. 
 Gustave Welter, Histoire de la Russie, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1963.

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Viatcheslav01
Viatcheslav01
Viatcheslav01
Viatcheslav01
Viatcheslav01
Viatcheslav01
Viatcheslav01
Prince de Pereïaslav